Delicias peut désigner :

Toponymes

Delicias : ville de l'Est du pays.

Delicias : un quartier du district d'Arganzuela à Madrid ;
 Delicias : une station du métro de Madrid ;
 Delicias : un quartier de Saragosse qui a donné son nom à :
 Gare de Saragosse-Delicias : principale gare ferroviaire de la ville ;
 Las Delicias : un quartier de Séville qui a donné son nom à :
 Paseo de las Delicias : une artère ;
 Pont de las Delicias : un pont sur le Guadalquivir ;
 Jardins de las Delicias de Arjona : un jardin classé Bien d'intérêt culturel dans la catégorie jardins historiques.

Delicias : ville de l'État de Chihuahua.

Las Delicias : un corregimiento du district de Changuinola de la province de Bocas del Toro.

Delicias : chef-lieu de la municipalité de Rafael Urdaneta dans l'État de Táchira ;
 Las Delicias : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Girardot, dans l'État d'Aragua.

Cinéma 
 Las delicias del matrimonio : un film du réalisateur mexicain Julián Pastor, sorti en 1994 ;
 Las delicias del campo : un film du réalisateur italien Mario Caserini sorti en 1920 ;

Homonymie de toponyme